Ventosa (zoologia), òrgan d'alguns animals 
 Ventosa (objecte), objecte que utilitza la pressió negativa del fluid de l'aire o aigua per adherir a les superfícies no poroses
 Toponímia:
 Ventosa (La Rioja), municipi de la Rioja 
 Ventosa de la Cuesta, municipi de Valladolid 
 Ventosa del Río Almar, municipi de Salamanca
 Ventosa (Charente)
 Ventosa (Guadalajara)